Image Uploader  — безплатна програма для Windows із відкритим програмним кодом, створена російським програмістом Сергієм Свистуновим (м. Санкт-Петербург) для завантаження зображень, фотографій, кадрів з відео в інтернет.

Стабільна версія (на ) — 1.3.2.4576, бета-версія — 1.3.2.4615 beta.

Можливості програми 
 Знімок всього екрану або активного вікна, чи вибраної за допомогою миші області екрану (кнопка «Quick Shot»)
 Витягнення заданої кількості кадрів із відеофайлів форматів AVI, MPG, VOB, WMV, MKV і т.д. Підтримка тих або інших форматів залежить від встановлених в системі DirectShow кодеків. Є можливість компонування кадрів в одне зображення або завантаження їх на сервер окремо.
 Підтримка Drag-n-Drop та буферу обміну
 Завантаження зображень і файлів на файлові хостинги і хостинги картинок
 Інтерфейс кількома мовами: англійська, російська, шведська, українська, турецька, сербська, хорватська, корейська, фарсі.

Сервери завантаження програми 
Програма працює з хостингами зображень, хостингами зберігання файлів та кількома сервисами скорочення посилань.

Список сервісів програми на 12 січня 2019 року:

Див. також 
 SnagIt
 HyperSnap-DX
 WinSnap
 XnView
 Знімок екрана

Примітки 

Утиліти
Відкрите програмне забезпечення
Відкрите програмне забезпечення лише під Windows
Вільне програмне забезпечення на C++
Програмне забезпечення з ліцензією GNU GPL